Drimo est un nom propre ou commun qui peut se référer à :

Nom propre 
 Drimo est une des nymphes Alcyonide.

Nom Commun 
 La femelle du Yak est appelée dri ou drimo par les Tibétains.
 La crevette drimo ou Gnathophyllum elegans est une espèce de crevette.